Balakən bezeichnet:
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Balakən (Rayon).
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Balakən (Stadt).